Il postino suona sempre due volte (The Postman Always Rings Twice) – romanzo di James M. Cain
Il postino suona sempre due volte (The Postman Always Rings Twice) – film del 1946 diretto da Tay Garnett 
Il postino suona sempre due volte (The Postman Always Rings Twice) – film del 1981 diretto da Bob Rafelson